De Rally van Japan 2004, formeel 1st Rally Japan, was de 1e editie van de Rally van Japan en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2004. Het was de 386e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Obihiro.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Jap
Rally van Japan